est un footballeur japonais né le . Il est milieu de terrain.

Biographie

Liens externes 
 

Footballeur japonais
Joueur du Kashiwa Reysol
Joueur de l'Avispa Fukuoka
Joueur de l'Omiya Ardija
Entraîneur japonais de football
Entraîneur de Blaublitz Akita
Entraîneur du Tochigi SC
Entraîneur du AC Nagano Parceiro
Naissance dans la préfecture de Saitama
Naissance en juillet 1969